Sons of Gaïa est un groupe de reggae français, aux influences reggae des années 1970 et 1980.
Le nom du groupe signifie fils de Gaïa, Gaïa est une déesse de la mythologie grecque, la terre mère nature. 

Le groupe se forme pendant l'hiver 1997 et 1998 dans le sud de la France, entre Aubagne et Marseille, par Elvas et Médhi N'Saïbia.  

Sons of Gaïa sort son premier Maxi 4 titres intitulé Sons of Gaïa en 1999, puis le second Maxi 4 titres Roots reggae nyabinghi en 2000, distribué par Scalen. 2001 est l'année de la sortie du premier album Tribute distribué par Fairplay/Socadisc, le deuxième album Nos Ames s'Abandonnent en 2005, puis le troisième Chroniques en 2010.  

En 2013, les Fils de Gaïa créé et produit le groupe Chocolate Jesus www.chocolate-jesus.com(groupe de musique ska, plus d'infos sur le site, la même année sort un cd 5 titres "Featuring Lady A" (distribué par Euclydia), puis en 2015 le premier album "Skartel".  

En 2018, Sons of Gaïa fêtera ses 20 ans d'activité scénique et discographique, à cette occasion les Sons of Gaïa annoncent la sortie d'un album anniversaire "2.0" (sortie prévue en janvier/).  

Sons of Gaïa se compose de : 
 Elvas au chant, guitare et mélodica
 Denis Filosa au piano/orgue
 Laurent Guercy à la guitare
 Kacem Aouane aux percussions nyabinghi
 Sylvain Tatard aux chœurs. 
 Alix Daly aux chœurs.
Toute la discographie est écrite et composée par Elvas, et produite par l'association les Fils de Gaïa.

Groupe français de reggae
Groupe musical de Provence-Alpes-Côte d'Azur